Es la gira número 17 que desarrolló la banda de heavy metal argentina Rata Blanca. Comenzó el 5 de abril de 2019 y terminó el 30 de noviembre de 2019. Se realizó para recorrer varios países del mundo, y es la segunda gira con Pablo Motyczak como bajista de la banda tras el sorpresivo fallecimiento de Guillermo Sánchez el 27 de mayo de 2017. No es la presentación de ningún disco de estudio, sino que es un recorrido por toda la carrera de la banda. Comenzaron por varios puntos de la provincia de Buenos Aires, para luego seguir por Perú y retornar al suelo argentino para dar otros conciertos. Luego dieron shows por Bolivia, Colombia y la parte central del continente, hasta llegar a España y dar seis shows en Chile en septiembre. Después dieron shows en Guatemala y Panamá, para luego dar otros dos shows más en Colombia. Después tocaron en México y Estados Unidos entre fines de septiembre y mitad de noviembre, para luego volver a la Argentina y otra vez a Perú. La gira terminó con otro nuevo concierto sinfónico en Buenos Aires. Actualmente se encuentran grabando su nuevo disco, el sucesor de Tormenta eléctrica, como lo indica Adrián Barilari. En medio, se encaminaron en una gira que arrancó en 2021, el día 20 de febrero, y terminó el 10 de diciembre de 2022.

Gira mundial

2019 

Comienzan un nuevo año tocando el 5 de abril en el Teatro Gran Ituzaingó de Ituzaingo, y al día siguiente en el Teatro Colonial de Avellaneda. El 13 de abril dieron un nuevo concierto en el Teatro Niní Marshall de Tigre. Esta gira es la segunda que realizan oficialmente con Pablo Motyczak como bajista de Rata Blanca tras el sorpresivo fallecimiento de Guillermo Sánchez el 27 de mayo de 2017. Luego dieron dos shows en Perú los días 18 y 20 de abril. El primero se desarrolló en el Complejo San Luis en el marco del festival Ayacucho Vive 2019. El segundo ocurrió en la Explanada del Parque de la Exposición. Los días 25 y 26 de abril dieron dos shows en la Provincia de Córdoba, que tuvieron lugar en Elvis de Río Cuarto y Quality Espacio de Córdoba. El 27 de abril volvieron nuevamente al Teatro Vorterix  de Rosario, y el 2 de mayo volvieron a tocar en el Auditorio Belgrano en Buenos Aires. El 3 de mayo dieron el anteúltimo show en Argentina, que se desarrolló en el Teatro Sala Ópera de La Plata. El 4 de mayo tocaron en el Auditorio Oeste de Haedo nuevamente, siendo este su último show en Argentina. Los días 10 y 11 de mayo dieron dos shows en Bolivia, donde volvieron a tocar después de casi dos años. Las sedes fueron la Sede Real y el Salón Fantasio. Entre el 13 y 18 de mayo dieron los primeros 5 shows en Colombia, ya que los restantes se suspendieron y fueron reprogramados. El primero fue pasado al 13 de mayo por problemas en una aerolínea colombiana que transportaba a la banda, y los otros fueron reprogramados debido a la muerte de la madre de Walter Giardino. Los días 23 y 24 de mayo dieron dos nuevos shows en Ecuador, que tuvieron lugar en la Hostería Caballo Campana y en Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 25 de mayo, en plena fecha patria en Argentina, la banda regresó a Honduras para dar un recital en el Gimnasio Olímpico SPS en el Motocity Rock 2019. El 26 de mayo dieron un concierto en CIFCO, y el 28 y 30 de mayo dieron los restantes shows en Colombia que habían sido reprogramados. El último se desarrolló a 10 años del último recital de Los Piojos, aquel que tuvo lugar en el estadio de River. El 10 de agosto, tras un receso largo, la banda regresó a España para participar en una nueva edición del Leyendas del Rock desarrollada en el Polideportivo Municipal de Villena. Entre el 11 y 16 de septiembre dieron seis shows en Chile, después de dos años sin estar en ese país. El 20 de septiembre regresaron a Guatemala, dando así un concierto en Cobán, a 22 años de aquel concierto de Soda Stereo en el estadio de River. El 21 de septiembre, y tras 16 años, la banda regresó nuevamente a Panamá para brindar un show en el Hotel RIU Plaza. La última vez que tocaron en Panamá fue en 2003 en su Gira El camino del fuego. Días después dieron dos shows nuevos en Colombia, con fecha del 26 y 28 de septiembre. Entre el 30 de septiembre y el 10 de noviembre, la banda regresó otra vez a la parte norte del continente americano para hacer una serie de shows en México y Estados Unidos. El 16 de noviembre participaron de una nueva edición del Villa Rumipal Rock, siendo esta su segunda vez en la ciudad cordobesa y superando así a La Renga, que tocó allí el 24 de enero de 2015 en su Pesados vestigios Tour. El 22 de noviembre participaron de la sexta edición del Villa SalvaRock, aquella que se desarrolló en el Óvalo Las Palomas. El 30 de noviembre, después de una exitosa gira que los llevó por todo el continente americano y Europa, la banda regresó a la Argentina para dar un nuevo concierto sinfónico en el estadio Luna Park, siendo este su show número 8 en ese escenario mítico de Buenos Aires. Fueron superados por Ciro y los Persas, que llenaron gran cantidad de veces este estadio, en un total de 36 shows entre el 2010 y 2019, a excepción de 2018. En este nuevo concierto, contaron otra vez con orquesta de cuerdas, como en el recital anterior que tuvo lugar el 9 de agosto de 2018. La orquesta estuvo dirigida por Damián Mahler, hijo del reconocido Ángel Mahler. Este es el quinto concierto sinfónico de Rata Blanca, sumado a los tres que dieron en octubre de 1992 en el Teatro Ópera y en el mítico escenario de Corrientes y Bouchard del 9 de agosto de 2018. Se cumplieron 17 años del concierto consagratorio de La Renga, que tuvo lugar en el estadio de River. Así despidieron el año.

Conciertos 
<center>

Curiosidades 

En el concierto sinfónico en Buenos Aires, en las pantallas se mostró una imagen de la madre de Walter Giardino. Ocurrió durante la interpretación del tema Mamma.

En el concierto en el Luna, atrás del escenario, se pudo ver la imagen del disco La llave de la puerta secreta, durante la interpretación de su canción Bajo el poder del Sol, con las luces blancas iluminando el estadio, haciendo una clara alusión a este disco.

En esta gira, la banda no tuvo la oportunidad de tocar en el Sur argentino, volviendo recién en 2022 tras la pandemia.

Formación durante la gira 

 Adrián Barilari - Voz (1989-1993, 2000-Actualidad)
 Walter Giardino - Guitarra líder (1986-1997, 2000-Actualidad)
 Pablo Motyczak - Bajo (2017-Actualidad)
 Fernando Scarcella - Batería (2000-Actualidad)
 Danilo Moschen - Teclados (2010-Actualidad)

Véase también 

 Rata Blanca

Giras musicales de Rata Blanca
Giras musicales de 2019